

Treviso est une ville de l'État de Santa Catarina.

Treviso (Trévise en français) est ville de Vénétie, en Italie.